Марко Доцић (Београд, 21. априла 1993) српски је фудбалер који тренутно наступа за Чукарички.

Статистика

Клупска

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1993.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери Чукаричког
Фудбалери Јавора
Фудбалери Срема Јаково
Фудбалери Радничког Обреновац
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Везни играчи у фудбалу